Урми́ла Матондка́р (, ; род. 4 февраля 1974, Бомбей, Индия) — индийская киноактриса, телеведущая и певица. В основном снимается в фильмах на хинди, но также появилась в нескольких картинах на маратхи, малаялам, телугу и тамильском языках. Лауреат премии Filmfare Award за лучшую женскую роль по мнению критиков (2004).

Биография 
Родилась 4 февраля 1974 года в Бомбее в семье преподавателя. Её сестра Мамта — тоже актриса. Урмила Матондкар известна своими ролями в Болливуде, Толливуде (фильмы на языке телугу) и Колливуде (фильмы на тамильском языке), а также танцевальными номерами в фильмах.

Начала сниматься в кино, будучи ребёнком: в возрасте 6 лет, в 1980 году, снялась у режиссёра параллельного кино Шьяма Бенегала в кинофильме  и в 1986 году в телесериале , а в 1983 году снялась в кинофильме режиссёра Шекхара Капура .

Её взрослым дебютом считается роль в фильме «Нарасимха» (1991). Заметной работой актрисы стала ведущая роль в фильме режиссёра Рама Гопала Вармы «Весельчак» (1995), после чего актриса снималась во многих других фильмах этого режиссёра:  (1997),  (1998),  (1999),  (2003), и др. Роль в фильме «Весельчак» принесла актрисе первую номинацию на премию Filmfare Awards, а роль в фильме «Призрак» — первую награду Filmfare — за лучшую женскую роль по мнению критиков.

Помимо Болливуда актриса получила широкое признание в Толливуде и Колливуде в таких фильмах, как  (1992),  (1993), «Индиец» (1996), Anaganaga Oka Roju (1997).

Впоследствии актриса сыграла в Болливуде несколько психологических ролей: психопатку (, 1999), одержимую влюблённую («Любовь, сводящая с ума», 2001), беспощадную мстительницу (, 2004). Заметными работами актрисы также стали ведущие роли в фильмах Болливуда «Похищенная» (2003),  (2003),  (2005),  (2006),  (2006).

В 2007 году в качестве певицы записала музыкальный альбом в дуэте с певицей Ашей Бхосле, которая в 1990—2000-х годах часто исполняла закадровый вокал в фильмах с участием Урмилы Матондкар.

В 2008 году дебютировала на индийском телевидении в качестве ведущей реалити-шоу под названием Waar Parriwar. Была одним из судей на танцевальном реалити-шоу под названием Chak Dhoom Dhoom в 2011 году, а в 2012 году — на танцевальном реалити-шоу на телевидении на языке маратхи. В 2014 году состоялся дебют актрисы в кинематографе на языке маратхи в фильме Ajoba.

Урмила вышла замуж за бизнесмена Мохсина Ахтара 3 марта 2016 года в Мумбаи.

Фильмография

Телевидение

Награды и номинации 
6 наград из 22 номинаций, в том числе: 
   —  Filmfare Award за лучшую женскую роль по мнению критиков (фильм  «Призрак»)
 2004  — Screen Award for Best Actress
 2004  — Star Guild Award for Best Actress in a Leading Role
 2004  — Zee Cine Award for Best Actor – Female
   — Bollywood Movie Award – Best Actress (фильм «Я не убивал Ганди»)
 Bollywood Movie Awards

Примечания 

Дети-актёры Индии
Актрисы кино на маратхи